1. division 2013/2014 var den 18:e säsongen av 1. division. Två lag flyttades upp och två lag flyttades ner.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Superligaen 2013/2014

Källor
 DBU.dk
 danskfodbold.com

2013 i Danmark
2014 i Danmark
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013/2014